Shannon Stewart (beisbolista), jardinero de las Grandes Ligas de Béisbol
Shannon Stewart (modelo), concursante de America's Next Top Model y primer finalista de Miss Ohio USA 2004
Shannon Stewart (playmate), Playmate de Playboy 
Shannon Stewart (poeta), escritora canadiense